Дубочица може бити:

 Дубочица (област), историјска област на југу Србије
 Дубочица (Пљевља), насељено мјесто у општини Пљевља, Црна Гора
 Дубочица (Љубиње), насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Дубочица (Лесковац), градска четврт Лесковца, Србија
 Дубочица (река), притока реке Ибар

или:

ГФК Дубочица, фудбалски клуб из Лесковца, Србија

Види још 
 Длабочица